Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrej Stoljarov che ha battuto in finale Oscar Burrieza-Lopez 3-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Federico Browne (primo turno)
 Andrej Stoljarov (Campione)
 Michel Kratochvil (primo turno)
 Jamie Delgado (primo turno)

 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Mosè Navarra (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2000